Otisco Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Otisco Township (Michigan)
 Otisco Township (Minnesota)